Naked City Live, Vol. 1: The Knitting Factory 1989 est le seul album de Naked City enregistré en public à ce jour en dépit de la mention Vol. 1 de son titre. Il est sorti en 2002 sur le label Tzadik. À l'exception de 3 titres, il s'agit du même répertoire que pour Naked City, le premier album du groupe.

Titres

Personnel
John Zorn: Saxophone alto, composition
Joey Baron: Batterie
Bill Frisell: Guitare
Fred Frith: Basse
Wayne Horwitz: Claviers

Liens externes 
 Chronique Tzadik
 

Album publié par Tzadik Records
Album live sorti en 2002
Album de John Zorn